Ночной рейс:
 Ночной рейс — авиационный термин (, дословно «красноглазый полёт»)
 Ночной рейс () — британская драма 2002 года, снятый режиссёром Николасом Рентоном
 Ночной рейс () — американский триллер 2005 года, снятый режиссёром Уэсом Крэйвеном
 Ночной рейс (Ya-gan-bi-haeng) — южнокорейская мелодрама 2014 года, снятый режиссёром Ли Сон-Хи-Иль